Hyaenodonta (en ocasiones escrito como "Hyaenodontida") es un orden extinto de mamíferos euterios hipercarnívoros. Originalmente fueron clasificados junto con los oxiénidos como parte de otro orden, Creodonta, pero se ha establecido que dicho taxón es un grupo polifilético, de modo que los hienodontes no estaban especialmente relacionados con los oxiénidos. Los hienodontes pueden haber evolucionado como un grupo originalmente endémico de África en el Paleoceno.

Clasificación y filogenia
La siguiente clasificación taxonómica se basa en Solé et al. (2015):

Taxonomía 
 Orden: †Hyaenodonta (Van Valen, 1967)
 Género: †Eoproviverra (Solé, 2014)
 Género: †Gazinocyon (Polly, 1996)
 Género: †Parvagula (Lange-Badré, 1987)
 Género: †Parvavorodon (Solé, 2014)
 Género: †Pyrocyon (Gingerich & Deustch, 1989)
 (Sin rango): †Clado de Arfia
 Familia: †Arfiidae (Solé, 2014)
 Género: †Arfia (Van Valen, 1965)
 (Sin rango): †Clado de Galecyon
 Género: †Galecyon (Gingerich & Deutsch, 1989)
 (Sin rango): †Clado de Indohyaenodon
 Género: †Glibzegdouia (Crochet, 2001)
 Familia: †Indohyaenodontidae (Solé, 2014)
 Género: †Indohyaenodon (Bajpai, 2009)
 Género: †Yarshea (Egi, 2004)
 (Sin rango): †Clado de Lahimia
 Género: †Boualitomus (Gheerbrant, 2006)
 Género: †Lahimia (Solé, 2009)
 (Sin rango): †Clado de Sinopa
 Familia: †Sinopidae (Solé, 2014)
 Género: †Acarictis (Gingerich & Deutsch, 1989)
 Género: †Prototomus (género parafilético) (Cope, 1874)
 Género: †Proviverroides (Bown, 1982)
 Género: †Sinopa (Leidy, 1871)
 (Sin rango): †Clado de Tritemnodon
 Género: †Tritemnodon (Matthew, 1906)
 Familia: †Koholiidae (Crochet, 1988)
 Género: †Koholia (Crochet, 1988)
 Familia: †Limnocyonidae (Wortman, 1902)
 Género: †Iridodon (Morlo & Gunnell, 2003)
 Género: †Limnocyon (género parafilético) (Marsh, 1872)
 Género: †Oxyaenodon (Matthew, 1899)
 Género: †Prolaena (Xu, 1979)
 Género: †Prolimnocyon (género parafilético) (Matthew, 1915)
 Género: †Thinocyon (Marsh, 1872)
 Superfamilia: †Hyaenodontoidea (Leidy, 1869)
 Familia: †Hyaenodontidae (Leidy, 1869)
 Género: †Boritia (Solé, 2014)
 Género: †Leonhardtina (Matthes, 1952)
 Género: †Preregidens (Solé, 2015)
 (Sin rango): †Clado de Cynohyaenodon/Quercytherium
 Género: †Cynohyaenodon (género parafilético) (Filhol, 1873)
 Género: †Paracynohyaenodon (Martin, 1906)
 Género: †Quercytherium (Filhol, 1880)
 (Sin rango): †Eurotherium clade
 Género: †Cartierodon (Solé & Mennecart, 2019)
 Género: †Eurotherium (género parafilético) (Polly & Lange-Badré, 1993)
 Género: †Prodissopsalis (Matthes, 1950)
 (Sin rango): †Matthodon clade
 Género: †Matthodon (Lange-Badré & Haubold, 1990)
 (Sin rango): †Oxyaenoides clade
 Género: †Oxyaenoides (Matthes, 1967)
 SubFamilia: †Hyaenodontinae (Trouessart, 1885)
 Género: †Hyaenodon (Laizer & Parieu, 1838)
 Género: †Propterodon (género parafilético) (Martin, 1906)
 Familia: †Proviverridae (Schlosser, 1886)
 Género: †Morlodon (Solé, 2013)
 (Sin rango): †Allopterodon clade
 Género: †Allopterodon (Ginsburg, 1978)
 Género: †Lesmesodon (Morlo & Habersetzer, 1999)
 Género: †Proviverra (Rütimeyer, 1862)
 Superfamilia: †Hyainailouridea (Borths, 2016)
 Familia: †Hyainailouridae (familia parafilética) (Pilgrim, 1932)
 Subfamilia: †Apterodontinae (Szalay, 1967)
 Género: †Apterodon (Fischer, 1880)
 Género: †Quasiapterodon (Lavrov, 1999)
 Subfamilia: †Hyainailourinae ([subfamilia parafilética) (Pilgrim, 1932)
 Género: †Hemipsalodon (Cope, 1885)
 Género: †Leakitherium (Savage, 1965)
 Género: †Megistotherium (Savage, 1973)
 Género: †Mlanyama (Rasmussen & Gutierrez, 2009)
 Género: †Orienspterodon (Egi, 2007)
 Género: †Pakakali (Borths & Stevens, 2017)
 Género: †Simbakubwa (Borths & Stevens, 2019)
 Género: †Thereutherium (Filhol, 1876)
 Tribu: †Hyainailourini (tribu parafilética) (Ginsburg, 1980)
 Género: †Akhnatenavus (Holroyd, 1999)
 Género: †Exiguodon (Morales & Pickford, 2017)
 Género: †Falcatodon (Morales & Pickford, 2017)
 Género: †Hyainailouros (género parafilético) (Biedermann, 1863)
 Género: †Isohyaenodon (género parafilético) (Savage, 1965)
 Género: †Kerberos (Solé, 2015)
 Género: †Parapterodon (Lange-Badré, 1979)
 Género: †Pterodon (Blainville, 1839)
 Género: †Sectisodon (Morales & Pickford, 2017)
 Género: †Sivapterodon (Ginsburg, 1980)
 Tribu: †Metapterodontini (Morales & Pickford, 2017)
 Género: †Metapterodon (Stromer, 1923)
 Tribu: †Paroxyaenini (Lavrov, 2007)
 Género: †Paroxyaena (Martin, 1906)
 Incertae sedis:
 †"Pterodon" africanus (Andrews, 1903)
 †"Pterodon" phiomensis (Osborn, 1909)
 Familia: †Prionogalidae (Morales, 2008)
 Género: †Namasector (Morales, 2008)
 Género: †Prionogale (Schmidt-Kittler & Heizmann, 1991)
 Familia: †Teratodontidae (Savage, 1965)
 Género: †Anasinopa (Savage, 1965)
 Género: †Brychotherium (Borths, 2016)
 Género: †Furodon (Solé, 2014)
 Género: †Kyawdawia (Egi, 2005)
 Género: †Masrasector (Simons & Gingerich, 1974)
 Género: †Metasinopa (Osborn, 1909)
 Género: †Paratritemnodon (Rao, 1973)
 Género: †Teratodon (Savage, 1965)
 Subfamilia: †Dissopsalinae (Morales & Pickford, 2017)
 Género: †Buhakia (Morlo, 2007)
 Género: †Dissopsalis (Pilgrim, 1910)
 †Icnotaxones de Hyaenodonta:
 Icnogénero: †Creodontipus (Santamaria, 1989)
 Icnogénero: †Dischidodacylus (Sarjeant & Wilson, 1988)
 Icnogénero: †Sarcotherichnus (Demathieu, 1984)
 Icnogénero: †Zanclonychopus (Sarjeant & Langston, 1994)
 Icnofamilia: †Sarjeantipodidae (McCrea, Pemberton & Currie, 2004)
 Icnogénero: †Hyaenodontipus (Ellenberger, 1980)
 Icnogénero: †Quiritipes (Sarjeant, 2002)
 Icnogénero: †Sarjeantipes (McCrea, Pemberton & Currie, 2004)

Filogenia 
Las relaciones filogenéticas de Hyaenodonta son mostradas en el siguiente cladograma:

Referencias